Masaru Aoki est personnage du manga Ippo.

Personnage 
Masaru Aoki est un ancien voyou qui passait son temps à se battre contre des gens venant d'autres lycées. Il s'est battu  dans la rue contre Takamura Mamoru, qui lui a dit qu'il faisait de la boxe. Il avait aussi une petite amie qui l'a trompé.

Aoki est un personnage sympathique, mais il se fait souvent railler par Kimura et Takamura, et subis souvent les farces de ce dernier. Il a un goût assez particulier pour les filles ce qui est dû à ce qui s'est passé durant son adolescence. Il fréquente Tomiko, une infirmière.

Techniques de combat 
Frog Punch : Aoki s'accroupit, ce qui donne l'illusion à l'adversaire qu'il disparaît, il saute ensuite et envoie une sorte d'uppercut dans la tête de son adversaire.

Détournement de regard: Aoki fait semblant de fixer quelque chose dans le public durant le combat, ce qui incite l'adversaire à tourner la tête. Cette technique est aussi utilisée par Papaya Pachiru et Takamura, bien que dans le cas de ce dernier ce ne soit pas du tout probant.

Double Punch : Aoki envoie un direct avec ses deux poings en même temps.

Palmarès 
Au début de la série, Aoki est classé  dans la catégorie poids légers, qui est celle immédiatement au-dessus des poids super-plume, la classe de son meilleur ami Kimura. Aoki fait de la boxe depuis . Il n'a gagné aucun titre, mais il a fait deux matchs nuls contre Papaya Pachiru, un champion d'un pays asiatique. Il a aussi fait un match contre le champion de sa catégorie.

Notes et références 

 Épisode 01 à 76 Hajime No Ippo
 Épisode 01 à 17 Hajime No Ippo New Challenger
 Tomes 30 à 84 Hajime No Ippo

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo

en:List of Fighting Spirit characters#Mamoru Takamura